Това е списък на езерата в Република Македония по техния произход.

Природни

Тектонски езера

Мочурищни езера

Пещерни езера

Ледникови езера

Изкуствени

Вижте също 

 Списък на реките в Република Македония

Бележки